Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2014 (оно же — 1-я немецкая Бундеслига по теннису среди женщин) — традиционный показательный теннисный турнир, проводящийся по ходу года в Германии. Соревнование проводится по круговой схеме: каждая команда состоит из профессиональных теннисисток, а каждая матчевая встреча — из шести одиночных матчей и трёх парных.

В 2014 году турнир стартовал 9 мая и завершился 8 июня.

Заявочный лист

Результаты по игровым дням

1-й день (9 мая 2014)

2-й день (11 мая 2014)

3-й день (16 мая 2014)

4-й день (18 мая 2014)

5-й день (1 июня 2014)

6-й день (6 июня 2014)

7-й день (8 июня 2014)

Итоговая таблица 

СВ — сыграно матчевых встреч.

Примечания

См. также 
 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин

 Клубный чемпионат Франции по теннису среди женщин 2015
 World TeamTennis 2014

 Немецкий национальный теннисный чемпионат среди женщин 2014

Ссылки 
 Сайт соревнования  

Германия
Теннис
Май 2014 года
Июнь 2014 года
2014